Onderdistrict in Indonesië
 Sukamantri (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukamantri (Ciomas), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Sukamantri (Cisaat), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukamantri (Garut Kota), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Sukamantri (Karangtengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukamantri (Paseh), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung in de provincie West-Java
 Sukamantri (Sukamantri), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukamantri (Tanjungkerta), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java